Une pelure d'oignon est une fine membrane ou pellicule, située entre les couches externes du bulbe d'un oignon.

Couleur 
Le terme renvoie souvent à l'aspect d'un objet :

 la couleur de la peau extérieure de la variété la plus ordinaire de l'oignon, nom de couleur utilisé d'abord en teinture, attesté en 1669, pour désigner des orangés clairs légèrement grisâtres ;
 une teinture alimentaire, de la même couleur, obtenue par décoction de la pelure exterieure de l'oignon, servant notamment à différencier les œufs durs des œufs crus (on ajoute une pelure d'oignon dans l'eau pour teindre la coquille) ;
 un vin de cette couleur, notamment un vin de table rosé vendu sous ce nom ; pelure d'oignon est un des noms de couleur retenus pour décrire l'apparence des vins rosés de Provence ;
 un coquillage bivalve du genre Anomia, dont la coque offre un aspect qui rappelle la peau de l'oignon.

Sciences et techniques 
La structure en pelure d'oignon décrit un objet comportant de fines strates, comme l'oignon.

En dessin animé et aujourd'hui plus généralement en animation la technique d’ (pelage d'oignon, en anglais) est une technique permettant de voir les étapes successives de l'animation par transparence.

Littérature 
Pelures d'oignon est une œuvre autobiographique, de Günter Grass parue en 2006.

Notes et références 

Orange (couleur)
Colorant naturel
Techniques d'animation